Stati Uniti d'America
 Hayesville – capoluogo della Contea di Clay, Carolina del Nord
 Hayesville – città della Contea di Keokuk, Iowa
 Hayesville – villaggio della Contea di Ashland, Ohio
 Hayesville – census-designated place della Contea di Marion, Oregon